Придворје може да се односи на:

 Придворје (Дрење), насеље у општини Дрење, у Славонији, Република Хрватска
 Придворје (Конавле), насеље у општини Конавле, у Далмацији, Република Хрватска